Barry County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Barry County Courthouse (Michigan), NRHP-Nr. 81000303
 Barry County Courthouse (Missouri)